Bamba (calçado), marca de calçado

Geografia
 Río Bamba, comuna argentina da província de Córdoba
 Bamba (cratera), em Marte
 Rio Bamba, em Angola
 Bambas (distrito), distrito do Peru

Entretenimento
 La Bamba (filme)
 La Bamba (canção)
 Os Bambas, escola de samba paulistana
 Bambas (escola de samba), em Ribeirão Preto

Desambiguações de topônimos